Phillips County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 Phillips County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Phillips County (Colorado) – okres státu Colorado
 Phillips County (Kansas) – okres státu Kansas
 Phillips County (Montana) – okres státu Montana

fr:Phillips#Toponyme